Ryska superligan i volleyboll kan avse:
Ryska superligan i volleyboll (damer)
Ryska superligan i volleyboll (herrar)